Сарос 112 повторювалась кожні 18 років 11 днів та містила 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 31 липня 539 року і досягла стадії повних затемнень 15 березня 918 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотирнадцять разів: від 30 листопада 1350 до 29 квітня 1585 року. Стадія кільцеподібних затемнень тривала від 11 травня 1603 до 23 червня 1675 року. Серія закінчилася частковим затемненням 19 вересня 1819 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 7 хвилин 20 секунд 9 червня 1062 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 112 на сайті НАСА

Сарос